Jewgienij Fiodorow – rosyjski hokeista
 Jewgienij Fiodorow – kazachski kolarz
 Jewgienij Fiodorow – rosyjski polityk
 Jewgienij Fiodorow – radziecki geofizyk